Wernersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Wernersdorf (Steiermark), Ortsteil, Ortschaft und Katastralgemeinde von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Wernersdorf (Gemeinde Neidling), Katastralgemeinde von Neidling, Niederösterreich
 Wernersdorf (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft der Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

historisch:
Bernacice, Opole, Polen (tschech. Bernartice)
Pogorzała Wieś, Pommern, Polen
Pakoszów (Piechowice), Niederschlesien, Polen
Wojnarowice, Powiat Breslau, Niederschlesien
Wolany, Powiat Kłodzki, Polen (bis 1738, dann Wallisfurth)
Veřovice, Okres Nový Jičín, Mährisch-Schlesien, Tschechien
Vernéřovice, Okres Náchod, Tschechien

Baulichkeiten:  
 Schloss Wernersdorf, in Pakoszów, Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
Wernsdorf